Dumka (district), een district van de Indiase staat Jharkhand
 Dumka (muziek), een Slavisch muziekgenre 
 Dumka (stad), de hoofdplaats van het Indiase district Dumka